Уильям Хэнли Трофи () — приз, ежегодно вручаемый игроку Хоккейной лиги Онтарио (OHL) за благородство и добропорядочность на льду.

Приз назван в честь Уильяма Хэнли, бывшего секретаря-менеджера Хоккейной ассоциации Онтарио (OHA). Уильям Хэнли Трофи начали вручать с сезона 1974/75, до этого он назывался Макс Камински Трофи, который теперь ежегодно вручается лучшему защитнику OHL.

Победители 
Выделены игроки, получавшие в этом же сезоне трофей «Джентльмен года CHL».

См. также 
 Канадская хоккейная лига
 Джентльмен года CHL
 Фрэнк Джей Селки Мемориал Трофи (QMJHL)
 Брэд Хорнанг Трофи (WHL)

Примечания 

Канадская хоккейная лига
Хоккейные призы и награды
Спортивные призы и награды Канады